Lazil kan syfta på:

Haiti 

 Lazil (kommun), Nippes, 
 Lazil (ort), Nippes,